Woodhull ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Woodhull (Illinois), im Henry County
 Woodhull (New York), im Steuben County
 Woodhull (Wisconsin), im Fond du Lac County

Woodhull ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Woodhull (1750–1826), amerikanischer Spion
 Caleb Smith Woodhull (1792–1866), US-amerikanischer Politiker
 Victoria Woodhull (1838–1927), US-amerikanische Finanzmaklerin, Journalistin und Frauenrechtlerin